

Patronyme

Schmidt 

  ;
 Agnes Schmidt (1875-1952), militante et femme politique allemande ;
 Alexandra Schmidt (née en 1994), actrice autrichienne ;
 
 Albert-Marie Schmidt (1901-1966), professeur d'université français ;
 
 Alica Schmidt (1998-), athlète et mannequin allemande
 
 
 Annie M.G. Schmidt (1911-1995), poétesse néerlandaise ;
  ;
 Arthur Schmidt (1937-), monteur américain ;
 Arthur P. Schmidt (1912-1965), monteur et producteur américain ;
 August Schmidt (1892-1972), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Barbara et Gabriele Schmidt-Heins (nées en 1949), jumelles allemandes qui travaillent comme artistes conceptuels ; 
 Benedict Schmidt (1726-1778), juriste allemand ;
 Bernhard Schmidt (1879-1935), astronome et opticien estonien ;
 Bettina Schmidt (1960-), lugeuse est-allemande ;
 Bianca Schmidt (1990-), footballeuse allemande ;
 Branko Schmidt (1957-), réalisateur croate ;
 
 Bruno Oscar Schmidt (1986-), joueur de beach-volley brésilien ;
  (1981-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Burghart Schmidt (1962-), historien moderniste allemand ;
 Burghart Schmidt (1942-2022), philosophe allemand ;
 Carl (ou Karl) Friedrich Schmidt (1811-1890), botaniste allemand ;
 Carmela Schmidt (1962-), nageuse est-allemande ;
 Casimir Schmidt (1995-), gymnaste artistique néerlandais ;
 Cerstin Schmidt (1963-), lugeuse est-allemande ;
 Charles Schmidt (1812-1895), théologien et historien alsacien ;
 Christa Schmidt (1941-), femme politique est-allemande ;
 
 Christoph Schmidt-Phiseldeck (1740-1801), historien allemand ;
 Dylan Schmidt (né en 1997), trampoliniste néo-zélandais ;
 Eduard Oscar (ou Oskar) Schmidt (1823-1886), naturaliste allemand ;
 Eduard Schmidt (1888-1946), écrivain, journaliste, chanteur, comédien et conférencier tchèque, connu sous son pseudonyme Eduard Bass ;
 Elli Schmidt (1908-1980), femme politique est-allemande ;
 Erhard Schmidt (1876-1959), mathématicien allemand ;
  (1903-1994), politicien nazi ;
 Eric E. Schmidt (né en 1955), dirigeant de Google ;
 Eric Von Schmidt (1931-2007), chanteur et artiste américain ;
 
 Erik Schmidt (1992-), joueur de handball allemand ;
  
 Fabien Schmidt (1989-), coureur cycliste français ;
 Felix Schmidt (1848-1927), chanteur lyrique allemand ;
 Ferdinand Jožef Schmidt (1791-1878), entomologiste austro-hongrois ;
 Fiona Schmidt (198?-), journaliste et écrivaine française ;
 
 Franz Wilibald Schmidt (1764-1796), botaniste tchèque ;
 Fred Schmidt (1943-), nageur américain ;
 Friedrich Schmidt (1832-1908), botaniste et géologue estonien ;
 Friedrich August Schmidt (1785-1858), théologien allemand ;
 Fritz Schmidt (1906-1982), sous-officier SS impliqué dans la Shoah ;
 Georg Schmidt (1838-1920), généalogiste allemand ;
 Georg Schmidt (1927-1990), entraîneur de football autrichien ;
 Georg Friedrich Schmidt (1712-1775), peintre, dessinateur et graveur et aquafortiste allemand ;
 Giovanni Schmidt (1775-1839), librettiste Italien ;
 Gisèle Schmidt (1921-2005), actrice québécoise ;
 Gudrun Schmidt (1939-), actrice allemande ;
 
 Hannelore Schmidt (1919-2010), pédagogue et biologiste allemande ;
 
 Harald Schmidt (1957-), animateur de télévision allemand ;
 Harro Schmidt (1957-), artiste contemporain allemand ;
 Heinrich von Schmidt (1850-1928), architecte et professeur d'architecture allemand ;
 Helmut Schmidt (1918-2015), homme politique allemand, chancelier fédéral d'Allemagne de 1974 à 1982 ;
 Henri Schmidt (1874-1954), homme politique français ;
 
 Iouri Schmidt (1937-2013), avocat russe ;
 Isaac Schmidt (1999-), footballeur suisse ;
 Jacques Schmidt (1933-1996), costumier de théâtre français ;
 Jammy Schmidt (1872-1949), homme politique français ;
  ;
 Joël Schmidt (1937-), écrivain et historien français ;
  (1652-1726), théologien luthérien et historien de l'Église allemand ;
 Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884), astronome allemand ;
 Johannes Schmidt (1843-1901), linguiste allemand ;
 Johannes Schmidt (1877-1933), biologiste danois ;
 
 Joost Schmidt (1883-1948), typographe allemand ;
 Josef Friedrich Schmidt (1871-1948), inventeur allemand de jeux de société ;
 Joseph Schmidt (1904-1942), ténor lyrique autrichien et roumain ;
 Józef Schmidt (1935-), athlète polonais ;
 Jürgen Schmidt (1938-2004), acteur allemand ;
 Justin O. Schmidt (1947-2023), entomologiste américain ;
 Karl Georg Schmidt (1904-1940), homme politique allemand ;
 Karl Horst Schmidt (1929-2012),  linguiste, celtologue et caucasologue allemand ;
 Karl Ludwig Schmidt (1891-1956), théologien allemand ;
 Karl Otto Schmidt (1904-1977), écrivain allemand ;
 Karl Patterson Schmidt (1890-1957), zoologiste américain ;
 Kendall Schmidt (1990-), acteur américain ;
 
  ;
 Konrad von Schmidt-Phiseldeck (1770-1832), un publiciste allemand ;
 Luís Eduardo Schmidt (1979-), joueur de football brésilien ;
 Maarten Schmidt (1929-2022), astronome néerlandais qui fut le premier à identifier et mesurer la distance d'un quasar ;
 Mads Würtz Schmidt (1994-), coureur cycliste danois ;
 Magdalena Schmidt (1949-), gymnaste artistique est-allemande ;
 Marlene Schmidt (1937-), actrice et productrice allemande ;
 Maximilian Schmidt (1832-1919), romancier, poète et humoriste allemand ;
 Michael Schmidt (1945-2014), photographe allemand ;
 Michael Ignaz Schmidt (1736-1794), historien allemand ;
 Mike Schmidt (1949-), joueur américain de baseball ;
 Milt Schmidt (1918-2017), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Nelly Schmidt (1949-2021), historienne française ; 
 Nicolaus Schmidt (1953-), artiste allemand ; 
 Niklas Schmidt (1998-), footballeur allemand ; 
 Noémie Schmidt (19906), actrice suisse ;
 Olaf Schmidt (196?-), sauteur à ski allemand ;
 Ole Schmidt (1928-2010), compositeur et chef d’orchestre danois ;
 Oscar Schmidt ou Eduard Oscar (ou Oskar) Schmidt (1823-1886), naturaliste allemand ;
 Oscar Daniel Bezerra Schmidt (1958-), joueur de basket-ball brésilien ;
  ;
  ;
 Paul Felix Schmidt (1916-1984), joueur d'échecs estonien puis allemand et américain ;
 Peter Schmidt (1944-), auteur allemand de thrillers et de science-fiction ;
 Pierre Schmidt (1894-1987), homéopathe ;
 Piotr Schmidt (1867-1906), officier de marine et révolutionnaire russe ;
 Rainer Schmidt (1948-), sauteur à ski allemand ;
 Ralf Schmidt (1966-), coureur cycliste allemand ;
 Rasmus Lauge Schmidt (1991-), handballeur danois ;
 Renate Schmidt (1943-), femme politique allemande ;
  ;
 Rick Schmidt (1953-), basketteur américain ;
 
 Roger Schmidt (1967-), footballeur allemand ;
 Roland Schmidt (1966-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Rudolf Schmidt (1886-1957), Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Rudolf Schmidt (1894-1980), sculpteur, médailleur et historien de l'art autrichien
 Sébastien Schmidt (1617-1696), théologien luthérien ;
 Sonja Schmidt (1946-), chanteuse allemande ;
 Sophie Schmidt (1988-), joueuse de football canadienne ;
 Thomas Schmidt (1976-), kayakiste allemand ;
 Torsten Schmidt (1972-), coureur cycliste allemand ;
 Trine Schmidt (1988-), coureuse cycliste danoise ;
 Wrenn Schmidt (1993-), actrice américaine ;
 Vera Schmidt (1889-1937), pédagogue et psychanalyste russe, épouse de Otto Schmidt
 Veronika Schmidt (1952-), fondeuse allemande ;
 
 
 Willard Schmidt (1910-1965), joueur de basket-ball américain ;
 William Schmidt (1947-), athlète américain spécialiste du lancer de javelot ;
 Wilhelm Adolf Schmidt (1812-1887), historien et homme politique allemand
 .

Schmidts 
 Doris Schmidts (1988-) est une reine de beauté allemande.

Titres 

 Monsieur Schmidt, film américain d'Alexander Payne sorti en 2002 ;
 Unbreakable Kimmy Schmidt, série Netflix.

Autres 
 Algorithme de Gram-Schmidt
 Chambre de Schmidt, type de télescope astronomique
 Lame de Schmidt, lentille
 Nombre de Schmidt, en mécanique des fluides
 Schmidt Spiele, fabricant de jouets
 Schmidt Peterson Motorsports

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Éponyme d'une épithète spécifique